Сури — язык, относящийся к сурмийской ветви кир-аббайской семьи. Распространён в Эфиопии (Область Народностей Южной Эфиопии, зона Бенч-Маджи; 26 900 носителей (2007)).

До 2009 года использовалась письменность на эфиопской графической основе:

С 2009 года официальная письменность сури базируется на латинской основе:A a, B b, Bh bh, Ch ch, D d, Dh dh, E e, Ɛ ɛ, G g, Gh gh, H h, I i, J j, Jh jh, K k, L l, M m, N n, Ng ng, Ny ny, O o, Ɔ ɔ, R r, S s, Sh sh, T t, U u, W w, Y y, Z z.

Примечания 

Языки Эфиопии
Сурмийские языки